Brachyoripoda är ett släkte av kvalster. Brachyoripoda ingår i familjen Oripodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Brachyoripoda